Janusz Marian Majewski, pseud. Patrick G. Clark (ur. 5 sierpnia 1931 we Lwowie) – polski reżyser filmowy, dramatopisarz, pisarz, scenarzysta, wykładowca. Rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Życiorys 
W 1955 ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, której Wydział Reżyserii ukończył w 1960 roku. W latach 1983–1990 przez dwie kadencje był Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich, od roku 2006 jest Honorowym Prezesem Stowarzyszenia.

W latach 1987–1991 był członkiem Komitetu Kinematografii.

W latach 1969–1991 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, a także gościnnie m.in. w Stanach Zjednoczonych. Jego studentami byli m.in.: Feliks Falk, Andrzej Barański, Filip Bajon i Juliusz Machulski.

Pod pseudonimem Patrick G. Clark napisał komedię z gatunku czarnego humoru Upiór w kuchni, którą dwukrotnie reżyserował dla Teatru Telewizji – w 1976 i 1993.

Został członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi 2010 oraz przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2015 roku.

Życie prywatne 
Jego żoną była fotograf Zofia Nasierowska, ma dwoje dzieci: Annę i Pawła.

Filmografia

Publikacje 

 Seria Nadkomisarz Rafał Król
 Czarny mercedes (wyd. Marginesy, 2016)
 Ryk kamiennego lwa (wyd. Marginesy, 2018)

 Pozostałe
 2001: Retrospektywa
 2006: Ostatni klaps. Pamiętnik moich filmów
 2006: Po sezonie
 2010: Mała matura (wyd. Marginesy)
 2011: Siedlisko (wyd. Marginesy)
 2012: Zima w Siedlisku (wyd. Marginesy)
 2013: Ekshibicjonista. Opowiadania nie tylko erotyczne (wyd. Marginesy)
 2014: Glacier Express 9.15 (wyd. Marginesy)

Nagrody i wyróżnienia (wybór) 
 2015: Srebrne Lwy 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni za film Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy
 2011: Laureat Nagrody Honorowej „Jańcio Wodnika” na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni
 2010: Nagroda Publiczności na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Regiofun za film „Mała matura"
 2010: Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film „Mała matura"
 2003: podczas VIII Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnął dłoń na Promenadzie Gwiazd
 2002: Laureat statuetki „Gwiazda Telewizji Polskiej” wręczona z okazji 50-lecia TVP „za filmy telewizyjne i spektakle teatru telewizji"
 1999: Srebrny Granat na Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu
 1987: Złota Kaczka w kategorii: najlepszy film polski C.K. Dezerterzy
 1987: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za film C.K. Dezerterzy;
 1987: Wyróżnienie na Festiwalu Radiowo-Telewizyjny „Prix Futura” w Berlinie za film Mrzonka
 1977: Nagroda za reżyserię na festiwalu w Panamie za film Zaklęte rewiry

Odznaczenia 
W 1984 odznaczony Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

W 2001 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kinematografii.

21 marca 2011 Janusz Majewski odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

W 2012 został uhonorowany nagrodą „Orła” w kategorii „Za Osiągnięcia Życia”.

W 2013 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności dydaktycznej.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 

Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
Polscy reżyserzy filmowi
Polscy scenarzyści XX wieku
Polscy scenarzyści XXI wieku
Członkowie Polskiej Akademii Filmowej
Członkowie Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Polscy pisarze współcześni
Polscy dramaturdzy
Polscy autorzy powieści kryminalnych
Wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
Laureaci Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (Polska Ludowa)
Laureaci Polskiej Nagrody Filmowej Za Osiągnięcia Życia
Laureaci Platynowych Lwów za całokształt twórczości
Odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Medalem 40-lecia Polski Ludowej
Odznaczeni Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Ludzie urodzeni we Lwowie
Urodzeni w 1931